Wolko ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Wolko (* 1986), deutscher Synchronsprecher
 Roman Wolko (* 1985), deutscher Synchronsprecher

Wolko ist der Name folgender Unternehmen:
 Schuhfabrik Wolko, Schuhfabrik in Heilbronn

Siehe auch:
 Wolkow